Les termes  bataille du col de Mouzaïa ou  combat du col de Mouzaïa durant la conquête de l'Algérie par la France peuvent faire référence à :
Combat du col de Mouzaïa (1830)
Bataille du col de Mouzaïa (1840)